En mathématiques, l'argument du maximum, noté arg max ou argmax, est l'ensemble des points en lesquels une expression atteint sa valeur maximale.

Définition 
Pour une fonction , avec  un ensemble totalement ordonné, l'arg max de  est défini par :

c'est-à-dire que 
est l'ensemble des valeurs  pour lesquelles  atteint son maximum.
De manière équivalente,  est l'ensemble de niveau du maximum de  :

On peut aussi trouver la notation .

Si  est une partie de  alors
l'arg max de la restriction de  à , , peut être noté

Sa valeur est

Par exemple, si  est , alors elle atteint sa valeur maximum pour  seulement
et son arg max est .

Nous avons aussi

car le maximum de  est ,
et cette valeur est atteinte sur l'intervalle  quand ,  ou .

Si le maximum est atteint en un seul point, alors par souci de simplification, on peut aussi désigner ce point comme l'arg max et on pourra utiliser le point ou le singleton selon le contexte.
Par exemple, le seul maximum de  est , atteint uniquement pour , d'où

 dans un contexte de nombres

et

 dans un contexte d'ensembles.

Arg min 
arg min (ou argmin) est défini de manière analogue (en remplaçant «max» par «min» et  par ):
pour une fonction , avec  un ensemble totalement ordonné, l'arg min est défini par

Voir aussi 
 Ensemble image
 Mode (statistiques)

Crédit d'auteurs

Analyse réelle